Genicularia inornata är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Genicularia inornata ingår i släktet Genicularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
inornata